Д-р Ханс-Йохен Фогел (; Гьотинген, 3 февруари 1926 – Мюнхен, 26 юли 2020) e германски политик, юрист. 

Той е главен кмет на Мюнхен (1960 – 1972), федерален министър на строителството (1972 – 1974), министър на правосъдието (1974 – 1981), кмет на Берлин (1981). Председател е на Германската социалдемократическа партия от 1987 до 1991 г.

Произведения 
 Städte im Wandel (1971)
 Die Amtskette. Meine zwölf Münchner Jahre; ein Erlebnisbericht. Süddeutscher Verlag, München 1972, ISBN 3-7991-5685-2.
 Reale Reformen. Beiträge zu einer Gesellschaftspolitik der neuen Mitte. Piper, München 1973, ISBN 3-492-00360-5.
 Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. (Mitherausgeber und Verfasser des Beitrages Die bundesstaatliche Ordnung des Grundgesetzes), 2. Auflage (1994)
 Nachsichten. Meine Bonner und Berliner Jahre. Piper, München 1996, ISBN 3-492-03828-X.
 Hans-Jochen Vogel; Klaus Schönhoven: Frühe Warnungen vor dem Nationalsozialismus. Ein historisches Lesebuch. Mit einem Geleitwort von Rita Süssmuth. Dietz Verlag, Bonn 1998, ISBN 3-8012-0262-3.
 Demokratie lebt auch vom Widerspruch. Pendo, Zürich/München 2001, ISBN 3-85842-393-9.
 Politik und Anstand – Warum wir ohne Werte nicht leben können. Herder, Freiburg 2005, ISBN 3-451-28608-4.
 mit Bernhard Vogel: Deutschland aus der Vogelperspektive. Eine kleine Geschichte der Bundesrepublik. Verlag Herder, Freiburg 2007, ISBN 3-451-29280-7.
 Maß und Mitte bewahren. Reden des Münchner Oberbürgermeisters 1960 – 1972. Herbert Utz Verlag, München 2010, ISBN 978-3-8316-0979-6
 mit Sandra Maischberger: Wie wollen wir leben? Was unser Land in Zukunft zusammenhält. Siedler, München 2011, ISBN 978-3-88680-991-2.
 mit Erhard Eppler und Wolfgang Thierse: Was zusammengehört. Die SPD und die deutsche Einheit 1989/90. Herder, Freiburg/Basel/Wien 2014, ISBN 978-3-451-33381-1.
 Hans-Jochen Vogel: Von rohen Sitten und hohlen Köpfen. Kuriose königlich bayerische Rechtsvorschriften. Rosenheimer Verlagshaus, Rosenheim 2016, ISBN 978-3-475-54517-7.
 Es gilt das gesprochene Wort. Reden, Grundwerte, Würdigungen. Herder, Freiburg im Breisgau 2016, ISBN 978-3-451-34895-2.

Литература 
 Max Reinhardt: V. Hans-Jochen Vogel. In: Max Reinhardt: Aufstieg und Krise der SPD. Flügel und Repräsentanten einer pluralistischen Volkspartei, Nomos, Baden-Baden, S. 203 – 232, ISBN 978-3-8329-6575-4.
 Friedrich H. Hettler, Achim Sing: Die Münchner Oberbürgermeister. 200 Jahre gelebte Stadtgeschichte.Volk Verlag, München 2008. ISBN 978-3-937200-42-2.
 Werner Breunig, Andreas Herbst: Biografisches Handbuch der Berliner Abgeordneten 1963 – 1995 und Stadtverordneten 1990/1991. Landesarchiv Berlin 2016, ISBN 978-3-9803303-5-0, S. 377 f.
 Christoph Amend: Hier sind wir die Jugend. In: Die Zeit, Nr. 13/2006; Gespräch über den Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Външни препратки 

  Hans-Jochen Vogel – Биография
 Vogels aussichtsloser Kampf gegen Kohl, Spiegel Online, März 2007.
 Hans-Jochen Vogel. Bibliografie und Datenbank der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

Interviews
 Gerade Verfechter der Demokratie sind zur Kritik aufgerufen, Spiegel Online, 3. November 2006.

Източници 

Германски военни дейци от Втората световна война
Германски кооперативни дейци
Министри на правосъдието
Германски министри
Германски политици
Кметове в Германия
Германски юристи
Социалдемократи
Берлинчани
Мюнхенци
Мюнхенски университет
Родени през 1926 година
Родени в Долна Саксония
Починали в Мюнхен